Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

36001–36100. • 36101–36200. • 36201–36300. • 36301–36400. • 36401–36500.

Fordítás

További információk 
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája